Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 27 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzem na tym dystansie został Rosjanin Jarosław Iwanow. Srebrny medal zdobył rodak Iwanowa Maksim Burtasow, a na trzecim stopniu podium uplasował się trzeci z nich Jurij Szopin.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015